Джаспер ( — пёстрый или крапчатый камень, яшма) — персидское имя, а также образованная от него фамилия. По другой версии имя образовано от слова обозначающего «хранитель сокровища, казначей».

От этого имени, вероятно, образовались имена Гаспар, Каспар, Каспер.

Персоналии 
 Джаспер, Герберт (1906—1999) — канадский нейрофизиолог.
 Джаспер, Крис (род. 1951) — американский певец, музыкант, композитор и продюсер.
 Джаспер, Уильям (ок. 1750—1779) — известный американский солдат в Войне за независимость США.

Топоним 
 Джаспер — город в Канаде.
 Джаспер — город в Алабаме, США.
 Джаспер — город в Миннесоте, США.
 Джаспер — город в Техасе, США.
  — тауншип в Мичигане, США.
 Джаспер — национальный парк в Канаде.

Другое 
 Джаспер — британской фрегат, севший на мель в низовье Дона в 1855 году и захваченный казаками
 Джаспер Хейл — один из вампиров клана Калленов, персонаж серии произведений Сумерки Стефани Майер